Гемне-Панфао () — кантон во Франции, находится в регионе Пеи-де-ла-Луар, департамент Атлантическая Луара. Входит в состав округа Шатобриан-Ансени.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны Гемне-Панфао, Конкерёй, Марсак-сюр-Дон, Масерак и Пьерик.

В результате реформы 2015 года состав кантон изменился: в него вошли коммуны упразднённых кантонов Дерваль и Нозе.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики  за 2019 г.):

 Аббарес (2 067 чел.)
 Ве (2 051 чел.)
 Гемне-Панфао (5 233 чел.)
 Дерваль (3 505 чел.)
 Жан (1 391 чел.)
 Конкерёй (1 095 чел.)
 Ла-Григоне (1 711 чел.)
 Ла-Шевальре (1 536 чел.)
 Люзанже (1 055 чел.)
 Марсак-сюр-Дон (1 519 чел.)
 Масерак (692 чел.)
 Муэ (372 чел.)
 Нозе (4 195 чел.)
 Пюсёль (1 159 чел.)
 Пьерик (990 чел.)
 Саффре (3 952 чел.)
 Сен-Венсан-де-Ланд (1 533 чел.)
 Сьон-ле-Мин (1 630 чел.)
 Трефьё (930 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 28,6 % голосов против 23,7 % у Марин Ле Пен и 22,1 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 59,1 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 23,6 %, Жан-Люк Меланшон – 21,7 %, Марин Ле Пен – 20,1 %, Франсуа Фийон – 16,3 %; 2 тур: Макрон – 67,9 %. 2012 год. 1 тур: Николя Саркози — 29,8 %, Франсуа Олланд — 27,7 %, Марин Ле Пен — 14,3 %; 2 тур: Олланд — 50,6 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Атлантическая Луара представляют вице-мэр коммуны Дерваль Лоранс Ле Бьян (Laurence Le Bihan) и мэр коммуны Нозе Жан-Клод Провос (Jean-Claude Provost) (оба — Разные правые).

Примечания